Белл-Плейн (): Белл-Плейн — город в округе Скотт, штат Миннесота, США
 Белл-Плейн — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США